Huis van het Volk (Afghanistan), het lagerhuis van Afghanistan.
 Huis van het Volk (Somalië), het lagerhuis van het Federale Parlement van Somalië.
 Lok Sabha, (Huis van het volk), het lagerhuis van India.
 Parlementspaleis van Roemenië, voorheen: Huis van het volk.
 Volkshuis Brussel, gebouw in Brussel.